Encéfalo - em inglês, brain
Ou ainda:
Brain (vírus de computador)

Localidades

Brain (Côte-d'Or)

Desambiguação